

Карашенгельський сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Карашенгельський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратальський район, Жетисуська область